De Rally van Groot-Brittannië 1980, formeel 36th Lombard RAC Rally, was de 36e editie van de rally van Groot-Brittannië en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1980. Het was de 86e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Bath.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grootbr
Rally van Groot-Brittannië